Дейкало — прізвище.

 Дейкало Галина Петрівна (нар. 1950) — український лікар-невропатолог.
 Дейкало Ігор Миколайович (нар. 1952) — український вчений у галузі клінічної хірургії та ендокринології.
 Дейкало Микола Григорович (нар. 1927) — український педагог, історик, краєзнавець.